Váh může znamenat:

místopisný název
 Váh, řeka na Slovensku
 Biely Váh, řeka na Slovensku
 Čierny Váh, rozcestník

příjmení
 Juraj Váh (1925-1976) ₋ slovenský dramatik, prozaik a překladatel.

jiný význam
 Váh (folklorní soubor)
 Váh (odrůda révy vinné)